Berthasaura (лат., возможное русское название — бертазавра) — род тероподовых динозавров из семейства ноазаврид, известных по ископаемым остаткам из нижнего мела Бразилии. Представлен единственным видом — Berthasaura leopoldinae.

История открытия 
В 1971 году Александре Добруски и его сын Жоау Густаво Добруски обнаружили в поле, неподалёку от города Крузейру-ду-Уэсти (штат Парана, юг Бразилии), огромное захоронение, состоявшее из многочисленных остатков, принадлежавших птерозаврам и тероподам. Позднее с 2011 по 2015 год в этой местности были предприняты раскопки, руководителями которых стали палеонтологи Паоло Манцигу и Луису Вайншутцу. В ходе раскопок было добыто огромное количество материала, принадлежавшего разным видам животных, таким как птерозавры из семейства тапеярид —  Caiuajara dobruskii и Keresdrakon vilsoni, а также динозавр из семейства ноазаврид —  Vespersaurus paranaensis. В ходе дальнейших исследований среди собранного материала также были выделены остатки (образец MN 7821-V), принадлежавшие ещё одному ноазавриду. После выявления аутапоморфий, почти хорошо сохранившийся образец несочленённого скелета животного был приписан к новому виду в составе нового рода. В 2021 году род получил название Berthasaura, в то время как вид — Berthasaura leopoldinae.

Этимология 
Род Berthasaura назван в честь Берты Луц — бразильского зоолога, активно боровшейся за права женщин в Южной Америке. При этом название рода включает в себя часть древнегреческого происхождения  [-saura] — «ящерица». 

Видовое название B. leopoldinae дано в честь Марии Леопольдины — первой Императрицы Бразилии, сыгравшей большую роль в борьбе за независимость Бразилии. Также видовое название ссылает на название школы самбы Imperatriz Leopoldinense, в 2018 году подготовившей для Бразильского карнавала представление на тему «A Royal Night at the Museu Nacional» («Королевская ночь в Национальном музее») в честь 200-летия Национального музея Бразилии, сгоревшего в сентябре того же года (карнавал состоялся до пожара).

Описание 
Berthasaura представляла из себя мелкого теропода из семейства ноазаврид, длина которого не превышала 1 метра. Оканчивавшиеся режущими краями челюсти динозавра были беззубыми, вместо зубов во рту располагались небольшие зубчатые пластинки. 

В голотипе MN 7821-V были выявлены следующие особенности, позволяющие считать Berthasaura отдельным видом:

 Беззубые челюсти (предчелюстная, верхнечелюстная и зубная кости без зубных лунок (альвеол));
 Зубчатые пластинки на внутренней части предчелюстной кости;
 Короткие зубные кости (их длина почти сопоставима их высотой);
 -
 -
 -
 -
 -

Филогения

Палеоэкология 

Окаменелости Berthasaura были обнаружены в отложениях, относимых к позднемеловой формации Гойо-Эре. Считается, во времена мелового периода ландшафт формации представлял из себя пустыню. Скорей всего, судя по строению челюстей и отсутствию зубов, Berthasaura навряд ли могла охотиться на соразмерную ему добычу, довольствуясь немалочисленной растительностью и некоторыми мелкими позвоночными и бесповоночными.

Судя по обнаруженным остаткам, Berthasaura вполне себе могла сосуществовать вместе с доминирующими на той территории хищниками - тапеяридами Caiuajara dobruskii и Keresdrakon vilsoni. Также известно, что на той территории также обитал другой, чуть более крупный ноазаврид - Vespersaurus paranaensis, известный благодаря необычному строению стоп. Вероятно, что добычей для многих хищников формации Гойо-Эре могла служить Gueragama sulamericana.

Примечания 

Ноазавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Южной Америки
Динозавры мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Бразилии
Фоссилии, описанные в 2021 году